Lukarne steht für:

 Lukarne, Aufbau in einem geneigten Dach, siehe Zwerchhaus
 Lukarne, schweizerisch für Dachgaube